El término Puerto Nuevo puede referirse a:

 Puerto Nuevo, situado en la costa norte de la isla Mornington de Chile.
 Puerto Nuevo, la localidad de Baja California, en el noreste de México.
 Puerto Nuevo, parte del puerto de Buenos Aires, Argentina.
 Puerto Nuevo, barrio ubicado en el municipio de Vega Baja, Puerto Rico.
 Club Atlético Puerto Nuevo, equipo de fútbol.
 Puerto Nuevo, una película argentina de 1936 dirigida por Luis César Amadori y Mario Soffici.